Rio Cuca (Argeş) - rio da Romênia no distrito de Argeş
Rio Cuca (Olt) - rio da Romênia no distrito de Vâlcea

Desambiguação